Kolwa ist der Name oder Namensbestandteil mehrerer geographischer Objekte:
 Kolwa (Ussa), Nebenfluss der Ussa im Flusssystem der Petschora in Russland
 Kolwa (Wischera), Nebenfluss der Wischera im Flusssystem der Wolga in Russland
 Kolwa (Komi), Dorf in der Republik Komi in Russland
 Werchnjaja Kolwa, Dorf in der Region Perm in Russland
 Kolwa (Pakistan), Dorf im Distrikt Kech, Belutschistan, Pakistan